Jordi Amat i Teixidó (Calella, 1959 – 2014), historiador, mestre de català i escriptor
 Jordi Amat Fusté (Barcelona, 1978), escriptor, filòleg i crític literari 
 Jordi Amat i Maas (Canet de Mar, 1992), futbolista professional